Le mot Indochinensis est une déclinaison (notamment le nominatif masculin singulier) d'un adjectif du latin contemporain signifiant « indochinois, d'Indochine ».

En taxonomie, le mot indochinensis (en italique et sans majuscule) est utilisé comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer des espèces et sous-espèces animales ou végétales originaires d'Indochine. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique